

Geografia 
 Australia
 Clare – città dell'Australia Meridionale
 Clare Valley – zona vinicola dell'Australia Meridionale
 Irlanda 
 Clare – una delle 32 contee dell'Irlanda
 Clare Island – isola all'entrata della Clew Bay, al largo del Mayo
 Regno Unito
 Clare – paese del Suffolk
 Stati Uniti d'America
 Clare – città della Contea di Webster, Iowa
 Clare – città della Contea di Clare, Michigan
 Clare – città della Contea di St. Lawrence, New York

Onomastica
 Clare – variante inglese del nome proprio di persona femminile Chiara

Persone
 Elisabetta de Clare – nobildonna inglese
 John Clare – poeta britannico
 Margaret de Clare – baronessa Badlesmere 
 Tommaso de Clare – Signore di Thomond

Altro 
 Clare College – college dell'Università di Cambridge
 Clare Hall – college dell'Università di Cambridge